«Союз патриотов» — диссидентская группа Краснопевцева, исторический факультет МГУ, 1957 год
 Союз польских патриотов
 Союз русских патриотов